Херо Аттена (; около 1330 — ) — восточнофризский хофтлинг (вождь) Дорнума и Нессе в Нордерланде в XIV веке.

Биография 
Херо Аттена исторически считается предком вождей Дорнума из рода Аттена. По словам историка Альмута Саломона, это несостоятельно, поскольку в источниках XIV-XV веков нет никаких указаний на то, что хофтлинги Дорнума когда-либо называли себя Аттена. Херо был владельцем замка Вестербург в Дорнуме, из которого осуществлялось управление Дорнумом.  также находился в его владении, но изначально имел других владельцев. Неясно, перешёл ли он к Херо или к одному из его предков в результате брака. То же самое относится и к замку в Нессе, который, возможно, уже принадлежал Херо. Также возможно, что он принадлежал том Брокам и перешёл во владение семьи после свадьбы их дочери Окки и сына Херо Лютета.

В 1358 году Херо как представитель своего округа в Харлингерланде подписал договор своей земельной общины с ганзейским городом Бременом. Херо также был одним из тех многих восточнофризских хофтлингов, кто 25 мая 1400 года подписал договор с ганзейскими городами. Около 1400 года он и ещё один Херо (вероятно, его внук) участвовали на стороне том Броков в битвах между восточнофризскими хофтлингами и городом Гамбургом.

Семья 
Имя жены Херо неизвестно. Возможно, её звали Этта из клана Кирксена. У пары было как минимум трое сыновей: Энно, Лютет и Эгер. Из них Вестербург унаследовал его сын Эгер, который, вероятно, был женат на Идзе Идзинга (самый влиятельный клан Нордерланда). Нордербург стал собственностью Лютета, мужа Окки том Брок.

Смерть 

Сын Херо Лютет неоднократно жаловался Фёлке Кампана на неверность своей жены Окки. Говорят, что Фёлке посоветовала ему убить её. Когда Лютет поймал Окку на прелюбодеянии, он убил её. Это, в свою очередь, взбесило Фёлке, которая хотела схватить Лютета. Лютет бежал в замок Нордербург своего отца Херо, который Фёлке осадила и, наконец, захватила. По её приказу Лютета и его отца казнили во дворе замка.

Примечания 

Правители Восточной Фризии